O termo Medalha Dirac se refere a: 

 Medalha Dirac (IOP)
 Medalha Dirac (ICTP)
 Medalha Dirac (WATOC)

Desambiguação